Il Ministero per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'eliminazione delle conseguenze dei disastri naturali (), noto semplicemente come Ministero per le situazioni di emergenza () è un dicastero del governo russo deputato alla gestione delle situazioni di emergenza nel territorio della Federazione Russa.

Dopo l'improvvisa morte del ministro Evgenij Ziničev, la carica è attualmente vacante.

Ministri 
 Sergej Šojgu (20 gennaio 1994 – 11 maggio 2012)
 Ruslan Calikov (11 maggio  2012 – 17 maggio 2012)
 Vladimir Pučkov (17 maggio 2012 – 18 maggio 2018)
 Evgenij Ziničev (18 maggio 2018 - 8 settembre 2021)

Collegamenti esterni 
 

Ministeri russi
Gestione delle emergenze